Por cimbrio puede referirse a:
 Los cimbros, pueblo germánico-céltico de la Edad Antigua;
 el nombre común de la planta Juniperus oxycedrus.
 el idioma cimbriano, variante local de alto alemán que se habla en el nordeste de Italia.
 Los cimbrios (política), apodo que al principio del Sexenio Democrático en España recibieron aquellos militantes del recién creado Partido Republicano Democrático Federal que estaban a favor de la monarquía parlamentaria como forma de gobierno.